

Бойкін — переписна місцевість, штат Алабама
 Бойкін — переписна місцевість в окрузі Кершо, штат Південна Кароліна